Rittershaus ist der Familienname folgender Personen:

 Adeline Rittershaus (1876–1924), deutsche Schriftstellerin und Germanistin
 Daisy Rittershaus (1901–1987), deutsche Philologin und Grafikerin

 Erhard Rittershaus (1931–2006), deutscher Manager und Politiker
 Ernst Rittershaus (1881–1945), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Trajan Rittershaus (1843–1899), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rittershausen
 Ritterhaus (Begriffsklärung)